Барон Иоганн Кристоф фон Урбих (; , Кройцбург (Тюрингия) — ) — русский посол немецкого происхождения первой половины XVIII века.

Был тайным советником, затем служил датским послом в ранге министра при венском дворе в 1691—1703 годах. 

В 1703 году он по приглашению царя Петра I перешел на российскую дипломатическую службу. В 1707—1712 годах был русским послом в Вене. 

Жизнь Урбиха малоизучена. Его деятельность оказывала определённое влияние на европейскую политику в конце XVII — начале XVIII в. В сохранившемся архиве Урбиха имеется много писем от его близкого друга Лейбница.

Примечания

Ссылки 
 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenAnthonieHeinsius1702-1720/Index/u

Послы России в Австрии
Петровские резиденты в Европе
Тайные советники
Послы Дании в Австрии